Leandro Ferreira Medeiros, mais conhecido como Léo Medeiros (Recreio, 14 de maio de 1981), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como volante ou Lateral-esquerdo. Atualmente é Vice-prefeito do município de Recreio-MG

Carreira
Léo Medeiros começou sua carreira, em 2001, jogando pelo Cruzeiro. Em seguida, passou pelo Ipatinga, Ceará e Gama-DF. 

Em 2004, retornou ao Ipatinga, tendo participado da equipe do técnico Ney Franco, que, de forma surpreendente, acabou sagrando-se campeã mineira de 2005. 

Medeiros foi contratado pelo Flamengo, em 2006, quando, por algum tempo, chegou a ocupar a vaga de titular na equipe. Porém, após a chegada de Paulinho, seu antigo companheiro de Ipatinga, passou a ser banco.

Um ano mais tarde, durante o Campeonato Brasileiro de 2007, tornou a fazer algumas partidas como titular. Mas já no ano seguinte, iniciou a temporada, uma vez mais, entre os reservas.

Assim sendo, em março, antes mesmo do término do Campeonato Carioca, Léo Medeiros foi cedido ao Atlético-PR. 
Léo Medeiros então volta ao Flamengo, fechando contrato dia 15 de Dezembro de 2008.

Em 2009, assinou contrato com o Bahia, onde chega com o status de líder de equipe e exímio cobrador de faltas, além de grande jogador. Mas em junho do mesmo ano, ele foi afastado da equipe pelo treinador Alexandre Gallo. Porém, em julho, Gallo foi demitido, e pra seu lugar veio Paulo Comelli, que reintegrou Léo á equipe, despertando interesse em utilizar o jogador, ao perceber que possuía qualidade.Nas suas atuações foi muito criticado pela torcida.

No fim de 2009 ele retorna ao Flamengo para jogar a temporada 2010

Em 2011, ele volta para o .

Em junho de 2011, Léo Medeiros, assina contrato com o Brasil de Pelotas, para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C.

Em 2012 acertou com o Remo para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D, tendo pouco atuado e não se firmando no time titular.

Em 2013 acertou com o Rio Verde para a disputa do Campeonato Goiano. ainda em maio desse ano, acertou com o Centro Sportivo Alagoano para disputar a Série D.

No ano de 2014 acertou com Nacional de Muriaé para a disputa do Mineiro, no qual foi seu último clube como  jogador. no ano seguinte, passa a atuar fora de campo, pois será auxiliar técnico do Valeriodoce.

Títulos 
Gama 
 Campeonato Brasiliense: 2003
Ipatinga
 Campeonato Mineiro: 2005
 Campeonato Mineiro do Interior: 2005 e 2006 
 Taça Minas Gerais: 2004 e 2011 
Flamengo
 Taça Guanabara: 2007 e 2008
 Campeonato Carioca: 2007 e 2008
   Troféu Camisa 12: 2007
   Troféu CBF: 2007
 Troféu 100 Anos Hospital Souza Aguiar: 2007 
 Troféu 80 Anos do GRES Estação Primeira Mangueira: 2008

Naturais de Recreio (Minas Gerais)
Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Ipatinga Futebol Clube
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas da Sociedade Esportiva do Gama
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Grêmio Esportivo Brasil
Futebolistas do Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)
Futebolistas do Clube do Remo
Futebolistas do Esporte Clube Rio Verde
Futebolistas do Centro Sportivo Alagoano
Futebolistas do Nacional Atlético Clube (Muriaé)